De kalender voor de 5000 en 10.000 meter mannen tijdens de wereldbeker schaatsen 2003/2004 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

Man 5000
2003/04